Segura bezeichnet:

 Río Segura, Fluss in Spanien
 Segura (Baskenland), Stadt in der spanischen Provinz Gipuzkoa
 Segura (Idanha-a-Nova), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Idanha-a-Nova, Portugal
 Segura (Tomina), Ort in der Provinz Tomina in Bolivien
 Ségura, französische Gemeinde im Département Ariège, Region Okzitanien

Segura oder Ségura ist der Familienname folgender Personen:

 Antígona Segura (* 1971), mexikanische Physikerin, Astrobiologin und Hochschullehrerin
 Antonio Segura (1947–2012), spanischer Comicautor
 Bernardo Segura (* 1970), mexikanischer Leichtathlet
 Berta Segura (* 2003), spanische Leichtathletin
 Briunny Garabito Segura, dominikanischer Botschafter
 Christophe Ségura (* 1974), französischer Snowboarder
 Ernesto Segura (1914–1972), argentinischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Buenos Aires
 Fernando Segura (1965–2015), spanischer Bildhauer
 Florencio Segura Gutiérrez (1912–2000), peruanischer evangelischer Pastor, Lieddichter und Übersetzer
 Frederick Segura (* 1979), venezolanischer Radrennfahrer
 Giovanni Segura (* 1982), mexikanischer Boxer
 Gregorio García Segura (1929–2003), spanischer Filmkomponist
 Jean Segura (* 1990), dominikanischer Baseballspieler
 Joseba Segura Etxezarraga (* 1958), spanischer Geistlicher, Bischof von Bilbao

 Liliana Segura, US-amerikanische Journalistin
 Louis Ségura (1889–1963), französischer Kunstturner
 Maria Segura Pallerés (* 1992), spanische Volleyballspielerin
 Pancho Segura (1921–2017), ecuadorianischer Tennisspieler
 Pedro Segura y Sáenz (1880–1957), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Sevilla
 Ruy López de Segura (1530–1580), spanischer Schachspieler, Mönch und Pfarrer
 Santiago Segura (* 1965), spanischer Schauspieler, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Silvana Segura (* 1990), peruanische Leichtathletin
 Verónica Segura (* 1973), mexikanische Schauspielerin
 Vicente Juan Segura (* 1955), spanischer Geistlicher, Weihbischof in Valencia